Kamprad ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Kamprad (1939–2008), deutscher Radiologe
 Ingvar Kamprad (1926–2018), schwedischer Unternehmer und Gründer von IKEA
 Johann Kamprad  (1678–1764), deutscher Chronist
 Klaus-Jürgen Kamprad (* 1962), deutscher Musikwissenschaftler, Verleger, Musikproduzent und Herausgeber
 Mathias Kamprad (* 1969), schwedisch-schweizerischer Unternehmer